Fruth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fruth (1885–1972), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Barbara Fruth, deutsche Ökologin und Evolutions-Anthropologin
 Josef Fruth (1910–1994), deutscher Maler, Graphiker, Lyriker und Schriftsteller sowie Illustrator
 Willi Fruth (1925–2014), deutscher Jazzmusiker, Musikproduzent und -verleger